Ylänne kan syfta på:
Ylänne (S:t Michel, Södra Savolax, Finland), sjö i S:t Michel kommun, Södra Savolax,  (3,4707 km²)
Ylänne (Kangasniemi, Södra Savolax, Finland), sjö i Kangasniemi kommun, Södra Savolax,  (2,8402 km²)

Se även
Yläne